Tento článek obsahuje seznam měst ve Švýcarsku. Za město se zde považuje obec, ve které žije minimálně 10 tisíc obyvatel.

Obce se zrušenými městskými právy

Externí odkazy 
 

 
Města
Švýcarsku